А́нна Пономарёва:
 Пономарёва, Анна Матвеевна (1920—2009) — советская фехтовальщица.
 Пономарёва, Анна Пименовна (1921—1997) — советская волейболистка.